Toffolo ist der Familienname folgender Personen:
 Davide Toffolo (* 1965), italienischer Comicautor
 Harry Toffolo (* 1995), englischer Fußballspieler
 Lino Toffolo (1934–2016), italienischer Schauspieler
 Rael Toffolo (* 1976), brasilianischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Toffel